Niamanga peut faire référence à :

Toponymes 
 Niamanga, un village du département et la commune urbaine de Fada N'Gourma, dans la province du Gourma de la région de l'Est au Burkina Faso.
 Niamanga, un village du département de Partiaga, dans la province de la Tapoa de la région de l'Est au Burkina Faso.
 Niamanga, un village du département et la commune rurale de Pobé-Mengao, dans la province du Soum de la région du Sahel au Burkina Faso.

Homonymie de localités